Albin Kedbrant, född 27 mars 1999 i Gävle, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Nybro Vikings i Hockeyettan. Kedbrants moderklubb är Ekerö IK och som ungdom, och senare junior, spelade han för AIK. Därefter fortsatte juniorkarriären hos Brynäs IF med vilka han också fick göra seniordebut i Svenska Hockeyligan med åtta matcher säsongen 2018/19. Följande säsong inledde han med Almtuna IS i Hockeyallsvenskan innan han kontrakterades av Hudiksvalls HC för spel i Hockeyettan. De följande säsongerna spelade han för Visby/Roma HK och Mariestad BoIS HC i samma liga innan han till säsongen 2022/23 skrev på för Nybro Vikings.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1999
Levande personer
Män
Spelare i Almtuna IS
Spelare i Brynäs IF
Spelare i Hudiksvalls HC
Spelare i Mariestad BoIS
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Visby/Roma HK
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare
Idrottare från Gävle